И́горь Алекса́ндрович Фролов:
 Фролов, Игорь Александрович (1937—2013) — советский и российский скрипач, композитор, дирижёр, музыкальный педагог.
 Фролов, Игорь Александрович (род. 1963) — российский писатель, литературный критик.